est une expression anglo-saxone signifiant « hommes au travail ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain d'Emilio Estevez sorti en 1990 ;
 , titre original de , film iranien de  sorti en 2006 ;

Musique 

 , groupe de rock australien des années 1980 ;
 , chanson de Kool G Rap et DJ Polo présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , série de jeux eroges de  sur PC ;
 Men at Work, série télévisée américaine diffusée entre le  et le  sur TBS.

Homonymie de titre